Скеррис (Скерриес; ; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).

География 
Территория города Скеррис включает в себя пять островов: Шеник, Сент-Патрикс, Кольт, Рокабилл и Красный остров. Последний, несмотря на своё название, на самом деле является песчаной дюной. Остров Рокабилл фактически состоит из двух небольших островов, Рок и Билла, разделённых между собой узким водным каналом.

Основная часть города застроена вокруг двух длинных улиц — Стренд-стрит и Чёрч-стрит, жилые кварталы также находятся между холмами Северного Фингала и низиной морского побережья.

Известные уроженцы 
 Райан О’Шонесси — ирландский певец, представитель Ирландии на Евровидении-2018.
 Хьюго Леннокс — ирландский регбист, игрок сборной Ирландии, представитель сборной Ирландии на Олимпийских играх в Токио.

Демография 
Население — 9535 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 9149 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Спорт 
В городе есть следующие спортивные клубы:
 футбольный «Скеррис Таун» ()
 регбийный «»
 клуб по гэльским играм «»
 клуб парусного спорта «Скеррис» ()

Также в городе ежегодно проходит мотогонка .

Примечания

Ссылки 
 Фотографии
 Skerries Homepage 
 General Introduction to Skerries
 Skerries Chamber of Commerce
 Skerries Community Association
  Skerries Historical Society
 Visit Skerries
 Skerries Mills.org
 Rockabill Film Society
 Skerries Photography Group
 Skerries railway station
 Skerries Sailing Club
 Skerries Soundwaves 4
 Skerries Rugby Club
 The Hills Cricket Club
 Skerries Harp GAA Club

Населённые пункты графства Фингал